Шу́я может означать:

Населённые пункты 
 Шуя — город в Ивановской области России.
 Шуя (Карелия) — посёлок в Прионежском районе Карелии.
 Шуя (Валдайский район) — деревня в Валдайском районе Новгородской области России.
 Шуя (Окуловский район) — деревня в Окуловском районе Новгородской области России.
 Шуя (Рамешковский район) — деревня в Рамешковском районе Тверской области России.
 Шуя (район Жилина) — деревня в Жилинском крае Словакии.

Реки 
Шуя — .
 Шуя (река, впадает в Белое море) — река на севере Карелии, вытекает из Шуезера и впадает в Шуерецкую губу Белого моря.
 Шуя (река, впадает в Логмозеро) — река на юге Карелии, вытекает из озера Суоярви и впадает в Логмозеро.
 Шуя (приток Большой Какши) — река в Шабалинском районе Кировской области России.
 Шуя (приток Нёмды) — река в Костромской области.
 Шуя (приток Орши) — река в Тверской области.
 Шуя (приток Сухоны) — река в Вологодской области.
 Шуя (приток Сяси) — река в Новгородской области.

См. также 
 Шуя — прежнее название станции Шуйская Октябрьской железной дороги.
 Шуи (значения)
 Шуй (значения)